El término fogata puede hacer referencia:

a una fogata, una hoguera;
a una fogata, un arma en forma de pequeña mina.